Els procolofons (Procolophonia) són un subordre de rèptil herbívors que visqueren des del permià mitja i fins al Triàsic, avui estan extingits. Originalment foren catalogats fins dels subordre dels cotilosaures.

Filogènia

Bibliografia 
 Carroll, R. L., (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution (incl. Appendix; Vertebrate Classification), W.H. Freeman & Co. New York
 deBraga M. & O. Rieppel. 1997. Reptile phylogeny and the interrelationships of turtles. Zoological Journal of the Linnean Society 120: 281-354.
 Kuhn, O, 1969, Cotylosauria, part 6 of Handbuch der Palaoherpetologie (Encyclopedia of Palaeoherpetology), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & Portland 
 Laurin, M., & Gauthier, J. A., 1996 Phylogeny and Classification of Amniotes, at the Tree of Life Web Project
 Laurin, M. & R. R. Reisz. 1995. A reevaluation of early amniote phylogeny. Zoological Journal of the Linnean Society 113: 165-223.
 Lee, M. S. Y. 1995. Historical burden in systematics and the interrelationships of 'Parareptiles'. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 70: 459-547.
 Lee M. S. Y. 1996. Correlated progression and the origin of turtles. Nature 379: 812-815.
 Lee, M. S. Y., 1997: Pareiasaur phylogeny and the origin of turtles. Zoological Journal of the Linnean Society: Vol. 120, pp. 197-280 
 Rieppel O. & M. deBraga. 1996. Turtles as diapsid reptiles. Nature 384: 453-455.

Sauròpsids del Permià